Hussel steht für:

 die Hussel GmbH, ein Handelsunternehmen für Süßwaren

Hussel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hussel (* 1957), deutscher Schriftsteller 
 David John Trevis Hussell (1934–2015), englischer Ornithologe
 Horst Hussel (1934–2017), deutscher Zeichner, Grafiker, Illustrator und Schriftsteller
 Lothar Hussel (1919–1987), deutscher Veterinärmediziner 
 Lucien Hussel (1889–1967), französischer Politiker und Widerstandskämpfer 

Siehe auch:
 Husserl